E 403 steht für
 Ammoniumalginat, ein Geliermittel
 Europastraße 403, eine Straßenverbindung in Belgien

Abkürzung